</noinclude>

Подземная культура (Третья русская опера) — альбом, созданный Сергеем Курёхиным и Борисом Гребенщиковым в 1985 году. Акты 1, 2, 4 — записаны в ночь с 24 на 25 февраля 1985 в Кировском театре Оперы и Балета г. Ленинграда.

Акт 3 — записан 7 июня 1983 г. в Ленинграде.

Издан в 1986 году на виниле ограниченным тиражом — 500 экземпляров. В 1997 вышло издание на CD.

Автором обложки выступил Сергей Дебежев.

Описание 
Альбом состоит из следующих четырех актов:

Акт 1. Совет

Акт 2. Смерть князя Фёдора

Акт 3. Дварцы Кур Мяф

Акт 4. Погребение. Начало подземной культуры

Упоминания в других произведениях 
Название 3 акта: «Дварцы Кур Мяф» фигурирует в песни Бориса Гребенщикова 212-80-5-06Есть люди, разгрызающие кобальтовый сплав,

Есть люди, у которых есть двадцать кур-мяф,

Есть люди типа «жив» и люди типа «помер»,

Но нет никого, кто знал бы твой номер…

Примечание 

__ССЫЛКА_НА_НОВЫЙ_РАЗДЕЛ__

Альбомы 1986 года